

Преображенське — колишнє царське село під Москвою
 Преображенське — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Преображенське — присілок, Шаранський район, Башкортостан

Преображенське — Васильківський район, Дніпропетровська область
 Преображенське — колишня назва села Миронівка, Первомайський район, Харківська область

Див. також 
 Преображенський
 Преображенська